Rosseger est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Peter Rosegger(1843-1918), un poète autrichien.

Prix littéraire 
 Le prix Peter Rosegger, un prix littéraire autrichien en souvenir de Peter Rosegger.

Astronomie 
 (7583) Rosegger, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.